

Informatica 
Microsoft Expression – software

Musica 
Expression – album di John Coltrane del 1967
 Expression – singolo delle Salt-n-Pepa del 1989, dall'album Black's Magic